Sorquitten ist

 der deutsche Name eines Dorfs und einer Landgemeinde in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren, Powiat Mrągowski, siehe Sorkwity

Sorquitten ist der Familienname folgender Personen:
 Julius von Mirbach-Sorquitten (1839–1921), deutscher Gutsbesitzer und konservativer Politiker